Danmark har cirka 406 øer (uden Færøerne og Grønland). Lidt over 70 (i listen er nævnt 71, men Ertholmene omfatter 2 beboede øer) af øerne er befolket, mens resten er ubeboede. Nogle af de ubeboede øer er først blevet ubeboet i de seneste årtier af økonomiske årsager.

Antallet af øer i Danmark ændrer sig fra tid til anden. Nye øer er lejlighedsvis dannes ved sedimentation. Adskillige eksempler på disse nye øer findes i farvandene omkring Æbelø nord for Fyn, herunder Drætlingen som dannet i slutningen af 1990'erne, og en stadig unavngiven ø, der blev registreret i 2008. 

Danmark næststørste ø, Nørrejyske Ø, var ikke altid en ø.  Siden cirka år 1100 var det en halvø, der havde forbindelse med resten af Jylland via den smalle landmasse Agger Tange, langs den jyste vestkyst. Limfjorden var derfor faktisk en fjord. En storm den 3. februar 1825 gennemtrængte Agger Tange, og adskilte dermed Nørrejyske Ø fra resten af Jylland og gjorde Limfjorden til et sund. Gennembrudet fik navnet Agger Kanal. Kanalen lukkede til igen i 1877, men forinden i 1863 var Thyborøn Kanal dannet lidt sydligere ved en anden stormflod, så Nørrejyske Ø forblev en ø. Den nordøstlige del af øen havde tidligere været en ø, hvor et stræde ved Vust havde været åben før det 12. århundrede.
Indbyggertal 1. januar 2022.

Se også 
 Beboede danske øer

Kilder 

Øer i Danmark
Lister relateret til Danmark

en:List of islands of Denmark